Alexander Pravda ist ein slowakischer Astronom und Asteroidenentdecker, der vom Observatorium in Modra (IAU-Code 118) aus arbeitet.

Er entdeckte zwischen 1995 und 1998 insgesamt 48 Asteroiden, den überwiegenden Teil zusammen mit Adrián Galád.

Literatur

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Slowake
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann